Prevosti ist der Familienname folgender Personen:

 Franceschina Prevosti (1866–1938), italienische Opernsängerin (Sopran) und Gesangslehrerin
 Giovanni Prevosti (1922–2010), italienischer Fußballspieler